Erika Mader (Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1985) é uma atriz brasileira. Com ascendência libanesa, luxemburguesa e portuguesa, é sobrinha da atriz Malu Mader e neta do ex-Governador Marcelo Alencar.

Ficou conhecida pelo seu trabalho na série Mandrake da HBO Brasil, onde interpretou a ninfeta Bebel. Foi um papel considerado difícil devido às cenas de nudez e sexo da personagem.

Trabalhos na televisão 
 2011 - SWU - Apresentadora e repórter (Multishow)
 2011 - Rock in Rio - Apresentadora do Palco Sunset (Multishow)
 2010 - Na Fama e Na Lama - Jéssica
 2010 - Bastidores .... Erika Mader (Apresentadora)
 2009 - Lugar (In)comum .... Erika Mäder (Apresentadora)
 2007 - Paraíso Tropical .... Susaninha (Suzana Vidal)
 2005 - Mandrake .... Bebel
 2005 - Malhação (participação relâmpago) .... Paquera do personagem "Cabeção" (Sérgio Hondjakoff)

Trabalhos no cinema 
 2018 - Ana e Vitória .... Yasmin
 2008 - Apenas o Fim .... Adriana
 2008 - Somos Tão Jovens - Ribeira Gonçalves
 2007 - Podecrer! .... Ana Cláudia
 2006 - O Maior Amor do Mundo .... Pit

Trabalhos no teatro 
 2006 - Mordendo os Lábios
 2006/7 - Os Cigarras e os Formigas

Ligações externas 
 

 Perfil de Erika Mader na revista Tpm

Atrizes do Rio de Janeiro (estado)
Brasileiros de ascendência libanesa
Brasileiros de ascendência luxemburguesa
Brasileiros de ascendência portuguesa
Naturais da cidade do Rio de Janeiro